Саусе:

 Саусе — папуасский язык, на котором говорят в Индонезии.
 Саусе — город на юге Уругвая, на территории департамента Канелонес.

 Саусе, Викки (род. 1991) — аргентинская хоккеистка на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2020 года.